Castrillo de Cabrera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castrillo de Cabrera (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Castrillo de Cabrera (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar